Nunspeet (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland;
Nunspeet (plaats), de hoofdplaats van die gemeente